Наталья Суркова:
 Суркова, Наталья Станиславовна (род. 1967) — актриса.
 Суркова, Наталья Юрьевна (род. 1969) — российская актриса и режиссёр.